

Гідеон — місто, штат Міссурі
 Гідеон — переписна місцевість, штат Оклахома

Див. також 
 Гедеон (значення)